Thomas Schnelle ist der Name folgender Personen:

* Thomas Schnelle (Soziologe) (* 1954), deutscher Soziologe und Unternehmensberater
 Thomas Schnelle (Radsportler) (* 1960), deutscher Radsportler
 Thomas Schnelle (Politiker) (* 1967), deutscher Politiker (CDU), MdL